Die 1. fotbalová liga 1969/70 war die 39. Spielzeit der höchsten tschechoslowakischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann am 12. August 1969 und endete am 6. Mai 1970.

Meister wurde Slovan ChZJD Bratislava.

Modus 
Die Liga wurde um zwei Vereine aufgestockt. Die 16 Mannschaften spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 30 Spiele. Die zwei letzten Teams stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
Czechoslovakia 1945–1993 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1969/70
Fußballsaison 1969/70